Wallwork se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John A. Wallwork
 H. Wallwork